Amory steht für:

 Amory (Mississippi), Ort im Monroe County

im NRHP gelistete Objekte:
 Amory Ballroom, in Dublin, New Hampshire, ID-Nr. 85000921
 Amory House, in Dublin, New Hampshire, ID-Nr. 83004006
 Amory-Appel Cottage, in Dublin, New Hampshire, ID-Nr. 85000920

Amory ist der Familienname folgender Personen:
 Cleveland Amory (1917–1998), US-amerikanischer Autor und Tierrechtsaktivist
 David Heathcoat-Amory (* 1949), britischer Politiker
 Derick Heathcoat-Amory, 1. Viscount Amory (1899–1981), britischer Politiker
 G'Vaune Amory (* 1997), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Thomas Amory (um 1691–1788), irisch-britischer Autor